Il doppio maschile degli Internazionali d'Italia 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Cyril Suk e Daniel Vacek erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Suk con Hendrik Jan Davids e Vacek con Richey Reneberg.

Davids e Suk hanno perso nel 1º turno contro Mark Keil e Peter Nyborg, così come Reneberg e Vacek contro Emilio Sánchez e Christo van Rensburg.

Byron Black e Grant Connell hanno battuto in finale 6–2, 6–3 Libor Pimek e Byron Talbot.

Teste di serie

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (primo turno)
 Patrick Galbraith /  Andrej Ol'chovskij (semifinale)
 Byron Black /  Grant Connell (campioni)
 Ellis Ferreira /  Jan Siemerink (semifinale)

 Guy Forget /  Jakob Hlasek (primo turno) 
 Todd Martin /  Alex O'Brien (secondo turno) 
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (quarti di finale) 
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Internazionali d'Italia 1996
ATP Tour 1996